Alain Escoffier – attivista francese
Auguste Escoffier – cuoco francese
Eric Escoffier – alpinista e guida alpina francese
Franco Escoffiér – giornalista e scrittore italiano
Jean Yves Escoffier – direttore della fotografia francese
Paul Escoffier – attore francese